Die Publizistische Einheit (PE) ist ein pressestatistischer Zählbegriff, der in Deutschland jene Tageszeitungen bezeichnet, die in ihrem Mantelteil, nicht aber im Zeitungstitel weitestgehend übereinstimmen. Das sind auch so genannte Voll- oder Kernredaktionen.
Die einzelnen Zeitungen können dabei redaktionell und wirtschaftlich selbstständig sein und in jeweils abweichenden Ausgaben erscheinen. Dennoch werden sie als nur eine Publizistische Einheit gezählt. Im Titel sowie im lokalen Text- und Anzeigenteil heben sie sich unterschiedlich stark voneinander ab. Sehr viele Lokal- und Regionalzeitungen (= Redaktionelle Einheiten) übernehmen den Mantel, den überregionalen Teil, von einer Mantelredaktion. Sie produzieren lediglich noch den Lokalteil selbst. Diese vermehrte Verwendung eines extern bzw. zentral produzierten Mantelteils ist wesentliches Merkmal für den Prozess der publizistischen Konzentration.

Der Begriff wurde 1954 geprägt von Walter J. Schütz, damals am Institut für Publizistik der Universität Münster, später im Bundespresseamt in Bonn tätig und Honorarprofessor am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Er publizierte bis 2012 die Anzahl und die Entwicklung der PE alle zwei Jahre in den „Media Perspektiven“.

Entwicklungen der deutschen Tagespresse 

1) 1954–1989: altes Bundesgebiet, ab 1991 inkl. neuer Bundesländer.

Eine Phase der publizistischen Konzentration gab es nach der Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern. In der DDR gab es zur Wendezeit 290 Ausgaben, aufgeteilt in 37 Publizistische Einheiten; davon sind in den ersten drei Jahren nach der Wiedervereinigung 19 weggefallen. Dies lag zum einen an den vielfachen Übernahmen durch Westverlage, die die Zeitungen über die Treuhandanstalt kauften, zum anderen daran, dass die ehemaligen Staats- oder SED-Parteizeitungen, die zum Teil zu den Tageszeitungen zählten, aufgelöst wurden.

Publizistische Einheiten 
Erklärung
 Name: Haupttitel der Publizistischen Einheit
 Redaktionssitz: Erscheinensort des Haupttitels
 Ausgaben: Zahl der Ausgaben innerhalb der Einheit
 Mantel: Zahl der kooperierenden Verlage
 Verlag: Verlag des Haupttitels
 Auflage: verkaufte Gesamtauflage, in der Regel von Montag bis Samstag (); abweichende Angaben unter Anmerkungen
 Anmerkungen: Besonderheiten zur Auflage

Quellen

Literatur 
 Elisabeth Noelle-Neumann, Winfried Schulz, Jürgen Wilke (Hrsg.): Fischer Lexikon. Publizistik Massenkommunikation. Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt 2000, ISBN 3-596-12260-0.
 Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (Hrsg.): Die Deutschen Zeitungen in Zahlen und Daten. Jährliche Broschüre (PDF; 1,5 MB)
 Walter J. Schütz: Redaktionelle und verlegerische Struktur der deutschen Tagespresse. In: Mediaperspektiven 09/2009 (PDF; 95 kB)

Siehe auch 
 Liste deutscher Zeitungen

Presse